Jimmy Forrest – calciatore inglese
Jimmy Forrest – musicista statunitense